Sven Söderberg kan avse:

Sven Söderberg (filolog) (1849-1901), professor i nordiska språk vid Lunds universitet.
Sven Söderberg (direktör) (1928-2004), civilekonom, verkställande direktör och ordförande i Ratos och Söderberg & Haak.
Sven Söderberg (ingenjör), född 1883 i Sundborn, död 1920 i Stockholm, Klara. Ingenjör och barndomsvän till den andre grundaren av Svenska Fläktfabriken, Robert Sundström.